Сезон 2004/2005 стал для Атлетико Мадрид 68-м Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

15.300.000

Зима 

2.000.000

Ушли из клуба

Лето 

0

Зима 

0

Общие убытки:17.300.000

Общая прибыль:0

Разница:17.300.000

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Испании

2-й раунд

3-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Кубок Интертото

3-й раунд

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Атлетико» Мадрид